SBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Bend (Indiana).
 SBN – Standard Book Number o  Standard Book Numbering, che si è sviluppato nel sistema ISBN.
 SBN – Servizio bibliotecario nazionale, la rete delle biblioteche italiane.
 SBN – Subtract and branch if negative, un modello di one instruction set computer.
 SBN – Sonlife Broadcasting Network, rete televisiva intercontinentale.